Okręty US Navy o nazwie USS  "Goshawk":
 Pierwszy "Goshawk" (AM-2) miał być trałowcem. Zatwierdzony do budowy 6 października 1917, ale jego budowa została przerwana w 1918.
 Drugi "Goshawk" (AM-42) miał być trałowcem. Jego budowa została przerwana 4 grudnia 1918.
 Trzeci "Goshawk" (AM-79) był trałowcem.

Goshawk